James W. Husted ist der Name folgender Personen:

* James W. Husted (Politiker, 1833) (1833–1892), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 James W. Husted (Politiker, 1870) (1870–1925), US-amerikanischer Jurist und Politiker